74-й выпуск  Омлоп Хет Ниувсблад — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 2 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019 (категория 1.UWT).

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами был предоставлено специальное приглашения (уайлд-кард) семи Профессиональным континентальным командам. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт вышли 173 гонщика из 175 заявленных.

Список участников с результатами

Маршрут 

Фиктивный старт состоялся в Генте, а официальный в Меральбеке, как и в предыдущие годы. Финиш в Нинове, как и годом ранее, но на этот раз в центре. Маршрут повторял прошлогодний, но отличался от него деталями. В частности вернулся мощёный участок Paddestraat.

Гонщикам предстояло преодолеть 200 километров с тринадцатью сложными подъёмами, часть из которых с брусчатым покрытием и девятью плоскими брусчатыми участками.

Ход гонки 
На стартовых километрах первой классической гонки сезона в раннем отрыве оказалось четыре гонщика: Том Дефриндт (), Алекс Хаус (), Рой Янс () и Том Виртген (). Лидирующая группа за время первого часа гонки успела набрать преимущество в 14 минут. Только после этого ее преследованием занялась . За 100 километров до финиша в Нинове, когда началась телевизионная трансляция, разрыв сократился до 8 минут. В дальнейшем отставание пелотона продолжало стремительно сокращаться. Компанию гонщикам Deceuninck-Quick Step в голове основной группы начали составлять представители проконтинентальной .

Примерно за 85 километров до завершения гонки сформировалась большая контратакующая группа, в которой оказался сразу 21 гонщик, в том числе некоторые фавориты – Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step), Оливер Насен (), Мадс Педерсен (). Долгое время эта группа выигрывала у пелотона около 40-50 секунд. Догонять опасную группу пришлось ,  и , у которых в ней никого не оказалось. За 65 километров до финиша их преследование завершилось успехом. В этот момент начал лить дождь, а у раннего отрыва остался запас всего в 1:40.

На некоторое время ситуация в гонке успокоилась, этим пытался воспользоваться Яспер де Бейст (), но ему дали повисеть впереди не более пяти километров. Вскоре после этого Том Дефриндт решил сбросить с колеса своих коллег по отрыву, чтобы напоследок полидировать в гордом одиночестве. Через несколько километров к Дефриндту переложился Баптист Планкарт (Wallonie Bruxelles), прихвативший с собой Тома Виртгена, находившегося до этого в раннем отрыве. На очередном коротком брусчатом участке атаковать пытались Филипп Жильбер (Deceuninck-Quick Step), Ваут ван Арт () и Грег ван Авермат (CCC Team), но их быстро догнали. Вскоре после этого от основного формирования сумели оторваться Иван Гарсия () и Юго Уль (), бросившиеся вперед за дуэтом Девриндт — Планкарт, от которых уже отстал Виртген.

Во время прохождения брусчатого холма Моленберг ускорятся начали уже фавориты. На первой позиции этот подъем прошел Данни ван Поппель (Jumbo-Visma), вслед за ним расположилось большинство претендентов на победу. Новообразованная группа быстро достала одинокого Баптиста Планкарта, от которого отстал измотанный Девриндт. В первой группе оказалось около 20 гонщиков, во второй остались такие гонщики как Ники Терпстра (Direct Energie), Майкл Мэттьюс (), Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step) и Сеп Ванмарке (EF Education First Team). Первая группа уменьшилась после атаки Алексея Луценко (Astana Pro Team) на одном их холмов, а потом развалилась надвое из-за падения Тиша Беноота (Lotto Soudal). В первом осколке остались Зденек Штыбар, Грег ван Авермат, Алексей Луценко, Даниэль Осс (), Тим Велленс (Lotto Soudal) и Дилан Тёнс (Bahrain Merida). Остальных достали сильнейшие гонщики второй группы.

Преследовать первую шестерку во втором формировании стал Оуэйн Доулл (), разрыв стабилизировался на уровне 20 секунд. Непосредственно перед восхождением на Мур ван Гераардсберген Доуллу удалось сократить отставание до 12 секунд. На Мур ван Гераардсберген высокий темп задавали ван Авермат и Штыбар, их скорости оказались не по зубам Оссу, отвалившемуся от элитной группы. Вторая группа тоже поредела, в ней активны были Терпстра и Филипп Жильбер (Deceuninck-Quick Step). На Босберге, последнем холме дня, ситуация повторилась. Вновь ван Авермат и Штыбар выглядели сильнее попутчиков, но Луценко, Тейнс и Велленс их не отпустили. Во второй группе активизировался Люк Дарбридж (Mitchelton-Scott), но ему не удалось переложиться вперед, Осса эта группа добрала. От вершины Босберга до финиша оставалось 12 километров, а преимущество первой пятерки к этому моменту достигло 30 секунд. 

Преследовать во второй группе на заключительном куске пытались Сильван Дилье (AG2R La Mondiale), Даниэль Осс (Bora-Hansgrohe) и Люк Дарбридж, явно рассчитывающие на спринт от Насена, Маттео Трентина и Жана-Пьера Дрюкера (Bora-Hansgrohe). На последних километрах несколько раз пытался атаковать ван Авермат, самому ему тоже приходилось отвечать на ускорения, поскольку он был фаворитом в этой группе. На атаку Велленса за два километра до финиша ван Авермат ответил, а вот Штыбар сумел уехать вперед без особого сопротивления. Добрать чеха не удалось, он финишировал первым.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Стенограмма маршрута